Jonathan González, un surfeur espagnol
Jonathan González, un cycliste espagnol né en 1981
Jonathan González, un cycliste espagnol né en 1987
Jonathan González, un boxeur portoricain né en 1989
Jonathan González, un boxeur portoricain né en 1991
Jonathan González, un footballeur équatorien né en 1995
Jonathan González, un footballeur mexicain né en 1999